García Jiménez o García Ximénez puede referirse a:

 Garci Ximénez (f.c.758), primer rey legendario de Sobrarbe.
 García Jiménez (siglo VIII), (f. 844), noble hijo de Jimeno el Fuerte.
 García Jiménez de Pamplona (835-post. 885), corregente del reino de Pamplona.
 García Jiménez (siglo X), hijo de Jimeno Garcés de Pamplona y Sancha Aznárez de Pamplona, a la que asesinó.
 García Jiménez (siglo XI), noble castellano vasallo del rey Alfonso VI de Castilla.
 García Jiménez de Cisneros (c.1455-1510), clérigo español, reformador benedictino, abad del monasterio de Montserrat.